La palabra Hacienda hace referencia a:

Economía 
 Hacienda pública, administración fiscal o Fisco.
 Hacienda Pública de Costa Rica
Ministerio de Hacienda de España
Ministerio de Hacienda de Colombia
 También se denomina hacienda en México a la Secretaría de Hacienda Pública.

Finca agrícola 
 Hacienda, tipología de finca agrícola, de explotación latifundista, originaria de Andalucía, España;
 Hacienda colonial, adaptación de la Hacienda andaluza en diversas zonas de Sudamérica, entendida como un rancho grande de época colonial.

Haciendas coloniales en América 
 Hacienda Bucalemu, Chile.
 Hacienda Calera de Tango, Chile
 Hacienda Cañasgordas, Colombia.
 Hacienda Cocoyoc, México,
 Hacienda Cuchacucha, Chile.
 Hacienda de Peñalolén, Chile.
 Hacienda El Paraíso, Colombia
 Hacienda Nápoles, Colombia.
 Hacienda Quilpué, Chile
 Hacienda San José Chactún, México.
 Hacienda San José Cholul, México.
 Hacienda de San Pedro Tenexac, México.
 Hacienda San Pedro Ochil, México.
 Hacienda Santa Rosa de Lima, México. 
 Hacienda Temozón, México.
 Hacienda Uayamón, México.
 Hacienda La Victoria (Mérida), Venezuela.

Haciendas agrícolas en España 
 Hacienda La Laguna (Puente del Obispo), Baeza, provincia de Jaén.
 Hacienda de Hoya de Pineda, Gran Canaria.
 Hacienda de Los Príncipes, Tenerife
 Hacienda de San Ignacio de Torrequemada, Bollullos de la Mitación, provincia de Sevilla.
 Hacienda Ibarburu, Dos Hermanas, Sevilla.
 Hacienda Torre de Doña María, Dos Hermanas, Sevilla.
 La Hacienda, Rociana del Condado, provincia de Huelva.

Además 
 Hacienda Santa Rosa (Costa Rica), parque Nacional.
 Hacienda (California), antiguo asentamiento en California, EE. UU.
 La Hacienda Creative, estudio de sonido.